Выборы губернатора состоялись в Калужской области 13 сентября 2020 года в единый день голосования, одновременно с выборами в Законодательное собрание Калужской области.

Губернатор избирался сроком на 5 лет.

На 1 января 2020 года в области было зарегистрировано  избирателей, из которых около 37 % ( избирателей) в Калуге.

Избирательная комиссия Калужской области состоит из 12 членов. Действующий состав сформирован в декабре 2016 года на 5 лет. Председатель избирательной комиссии — Виктор Квасов (с августа 2012 года, переизбран в декабре 2016 года).

Предшествующие события 
С ноября 2000 года по февраль 2020 года должность губернатора занимал Анатолий Артамонов. На состоявшихся 13 сентября 2015 года выборах Артамонов победил в первом туре, набрав 71,43 % голосов при явке избирателей 36 %. Он вступил в должность 19 сентября 2015 года на срок 5 лет.

Полномочия действовали до сентября 2020 года, когда и были запланированы выборы. Однако 13 февраля 2020 года он досрочно ушёл в отставку по собственному желанию, объяснив это обновлением кадров.
 Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Владислава Шапшу, главу администрации Обнинска и члена партии «Единая Россия».

В марте 2020 года Владислав Шапша поддержал поправки к Конституции России, предложенные президентом В. В. Путиным 15 января 2020 года.

Ключевые даты 
 в январе 2020 года избирательная комиссия Калужской области утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 11 июня 2020 года заксобрание Калужской области назначило выборы на 13 сентября 2020 года (единый день голосования), 15 июня решение было опубликовано
 17 июня опубликован расчёта числа подписей, необходимых для регистрации кандидата (следующие 3 дня после официальной публикации решения о назначении выборов)
 с 15 июня по 25 июня — период выдвижения кандидатов (следующие 20 дней со дня публикации решения о назначении выборов)
 агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования
 со дня представления в избирательную комиссию заявления кандидата о согласии баллотироваться по 29 июля — период сбора подписей муниципальных депутатов
 с 19 июля по 29 июля до 18:00 — представление документов в избирательную комиссию для регистрации кандидата
 с 15 августа по 11 сентября — период агитации в СМИ
 12 сентября — день тишины
 13 сентября — день голосования

Требования к кандидатам 
В Калужской области кандидаты выдвигаются только политическими партиями, имеющими право участвовать в выборах. Самовыдвижение не допускается. Избран может быть гражданин Российской Федерации достигший возраста 30 лет. У кандидата не должно быть гражданства иностранного государства либо вида на жительство в какой-либо иной стране.

Муниципальный фильтр 
1 июня 2012 года вступил в силу закон, вернувший прямые выборы глав субъектов Российской Федерации. Однако был введён так называемый муниципальный фильтр, для прохождения которого кандидатам требуется собрать в свою поддержку от 5 % до 10 % подписей от общего числа муниципальных депутатов и избранных на выборах глав муниципальных образований, в числе которых должно быть от 5 до 10 депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и избранных на выборах глав муниципальных районов и городских округов. Муниципальным депутатам представлено право поддержать только одного кандидата.

В Калужской области кандидаты должны собрать подписи 5 % муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Среди них должны быть подписи депутатов районных и городских советов и (или) глав районов и городских округов в количестве 5 % от их общего числа. Кроме того, кандидат должен получить подписи не менее чем в трёх четвертях районов и городских округов, то есть в 20 из 26.

11 июня 2020 года избирательная комиссия опубликовала расчёт числа подписей. Каждый кандидат должен был собрать подписи от 132 до 138 депутатов всех уровней и избранных глав муниципальных образований, из которых от 25 до 27 — депутатов райсоветов и советов городских округов и избранных глав районов и городских округов не менее чем в 20 районах. Сбор подписей возможен со дня выдвижения кандидата (не ранее 15 июня) по 29 июля 2020 года.

Кандидаты

Социология

Результаты 
15 сентября Избирательная комиссия Калужской области подвела окончательные результаты выборов. Губернатором избран Владислав Шапша. 16 сентября Шапша вступил в должность губернатора и переназначил членом Совета Федерации Анатолия Артамонова, который до 13 февраля был губернатором области.

Источники

Ссылки 
 Избирательная комиссия Калужской области
 Выборы на сайте ЦИК РФ

Калужская область
Выборы в Калужской области
Калужская область
XXI век в Калужской области
2020-е годы в Калужской области